Anna-Lena est un prénom porté par :
 Anna-Lena, une chanteuse de schlager allemande ;
 Anna-Lena Grönefeld, une joueuse de tennis allemande.